Supporter (engl. für Anhänger, Fan) bedeutet:

 Ausdruck in MMORGP-Spielen, siehe MMORPG-Jargon #Supporter
 Supporter 4, eine Unterlage zur Veredlung im Apfelanbau
 Unterstützer eines Motorradclubs, siehe Rocker #Mitgliedschaft